Hartogs ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Moritz Hartogs (1874–1943), deutscher Mathematiker
 Tommie Hartogs (* 1969), niederländischer Eishockeyspieler und -trainer